Conrado II puede referirse a varios gobernantes de distintas épocas y lugares:

Conrado II (c. 990-1039), Emperador del Sacro Imperio Romano;
Conrado II Duque de Baviera (1052-1055), duque de Baviera;
Conrado II de Italia (1074-1101), rey de Italia;
Conrado II (c. 1170-1202), obispo de Estrasburgo;
Conrado II de Suabia (1173-1196), duque de Suabia;
Conrado II de Merania (?-1182), duque de Merania;
Conrado II (1228-1254), rey de Jerusalén;
Conrado II (1252-1268), rey de Sicilia;
Conrado II de Dachau (?-1159), conde de Dachau.